Ферна́нду Ме́ндеш Суа́реш Го́меш (; ) — португальский футболист, нападающий.

Он добился больших успехов с «Порту» в конце 1970-х и в 1980-х годы. Игрок выделялся своей техникой и выбором позиции, благодаря чему он забил свыше 300 голов за карьеру в чемпионатах Португалии и Испании.

Сыграл 50 матчей за сборную Португалии, представлял страну на чемпионате мира и на чемпионате Европы.

Клубная карьера 
Гомеш выделялся ещё в молодёжном составе «Порту», а в своём дебютном матче в чемпионате за основу «Порту» против команды «Фабрил» в 1974 году забил два гола. За исключением короткого двухлетнего пребывания в «Спортинге» из Хихона, когда большинство ключевых игроков «Порту» покинули клуб в знак поддержки спортивного директора — позже президента — Жорже Нуну Пинту да Кошты, Гомеш выступал исключительно в чемпионате Португалии.

Гомеш участвовал во всех важных моментах возрождения клуба: в 1978 году клуб выиграл первенство страны впервые за 19 лет; в 1984 году клуб дошёл до финала Кубка Кубков, где уступил «Ювентусу». Наконец, несмотря на то, что Гомеш пропустил финальный матч Кубка европейских чемпионов 1987 года против мюнхенской «Баварии» из-за перелома ноги, он внёс огромный вклад в успех команды — он забил пять мячей в победоносной кампании клуба, в том числе важный второй гол в ворота киевского «Динамо» в полуфинале. Гомеш успел выздороветь к матчу за европейский Суперкубок против «Аякса» и Межконтинентальный кубок против «Пеньяроля», в обоих случаях соперники были побеждены, а Гомеш был назван игроком матча во второй игре.

Кроме того, Гомеш также выиграл пять чемпионатов, три Кубка и три Суперкубка Португалии. В связи с личными конфликтами с начальством клуба он ушёл в «Спортинг», закончив карьеру по окончании сезона 1990/91.

Гомеш завершил карьеру футболиста с 318 голами в 405 матчах. Прозвище «Би-бота» он получил после того, как в 1983 и 1985 годах получил две «Золотых бутсы». Он оставался лучшим бомбардиром национальной лиги на протяжении более чем двух десятилетий. По завершении карьеры он вернулся в «Порту» в качестве представителя клуба.

Карьера в сборной 
За национальную команду Гомеш забил 13 раз в 48 матчах — с 9 марта 1975 года по 16 ноября 1988 года. Его гол в ворота сборной Люксембурга в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 1990 стал единственным в игре.

Гомеш выступал за сборную Португалии как на чемпионате Европы 1984 года, а также на чемпионате мира 1986 года.

Смерть 
26 ноября 2022 года Гомеш умер от рака поджелудочной железы, через четыре дня после своего 66-летия. Он боролся с болезнью в течение трёх лет.

Титулы и достижения

Командные 
 Чемпион Португалии (5): 1977/78, 1978/79, 1984/85, 1985/86, 1987/88
 Обладатель Кубка Португалии (3): 1976/77, 1983/84, 1987/88
 Обладатель Суперкубка Португалии (3): 1983, 1984, 1986
 Обладатель Кубка европейских чемпионов: 1986/87
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 1987
 Обладатель Межконтинентального кубка: 1987

Личные 
 Обладатель «Золотой бутсы» (2): 1983, 1985
 Футболист года в Португалии: 1983
 Лучший бомбардир в истории «Порту»: 355 голов

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 
 Stats and profile at Zerozero
 Stats at ForaDeJogo (Portuguese)
 BDFutbol profile
 

Футболисты Португалии
Игроки сборной Португалии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Португалии по футболу
Игроки ФК «Порту»
Игроки ФК «Спортинг» Лиссабон
Игроки ФК «Спортинг» Хихон